Lauristin ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Lauristin (1899–1941), estnischer Politiker und Kommunist
 Marju Lauristin (* 1940), estnische Soziologin und Politikerin
 Olga Lauristin (1903–2005), estnische Politikerin und Kommunistin